AJCR ist Abkürzung von:
 American Journal of Cancer Research
 APSP Journal of Case Reports

Abkürzung